Árpádvár, mára teljesen elpusztult Árpád-kori lakótorony volt a Pilis hegységben
 Árpádvár, egykori vár Esztergom-Pilisszentléleken
 Árpádvár, Szihalom belterületén álló egykori földhalomvár